Sozialdemokratische Partei Deutschlands, een Duitse politieke partij
 SPD (automerk), een Brits automerk
 SPD Bedrijfsadministratie, een hbo-opleiding
 SPD-pedaal, Shimano Pedaling Dynamics